Габриэла Дабровски и Сюй Ифань — победительницы турнира.

Посев 

  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Саня Мирза /  Барбора Стрыцова (Финал)
  Андреа Главачкова /  Пэн Шуай (Полуфинал)
  Мартина Хингис /  Чжань Юнжань (Полуфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Ракель Атаво /  Чжань Хаоцин (Второй раунд)
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Майами по теннису 2017